cesja (prawo międzynarodowe)
 przelew (prawo)